Паскуаль () — испанская фамилия. Известные носители:

 Паскуаль, Клаудия (род. 1972) — чилийский политик.
 Паскуаль, Мануэль (род. 1982) — итальянский футболист.
 Паскуаль, Мерседес (1930—2019) — мексиканская и испанская актриса театра, кино и телевидения.
 Паскуаль, Пётр (1227—1300) — испанский епископ, мученик, святой.
 Паскуаль, Рафаэль (род. 1970) — испанский волейболист лучший игрок чемпионата мира 1998 года, чемпион Европы 2007 года.
 Паскуаль, Хорхе (род. 2003) — испанский футболист.

Составная фамилия
 Паскуаль Грасия, Каролина (род. 1976) — испанская спортсменка, представляла художественную гимнастику в индивидуальных упражнениях.
 Грандес Паскуаль, Луис де (род. 1945) — испанский политик, член Народной партии.
 Руано Паскуаль, Вирхиния (род. 1973) — испанская теннисистка.

Другое 
 Паскуаль — футбольный стадион, расположенный в городе Кали, Колумбия.